

Sigle 
 Non-Proliferation Treaty – trattato di non proliferazione nucleare
 NPT – Nutrizione parenterale
nuova pallacanestro treviso: tifatela

Codici 
 NPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newport (Stati Uniti)

Tecnologia 
 Network Time Protocol – protocollo di rete
 National Pipe Thread – Standard U.S.A. per filettature coniche usate per unire tubi e raccordi